

Населені пункти та їхні частини
 Щитники — гміна в Каліському повіті Великопольського воєводства
 Щитники — село в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Щитники — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Щитники — село в гміні Залуський Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Щитники — село в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Щитники — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Щитники — село в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Щитники — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Щитники — село в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Щитники — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Щитники — частина міста Свідвин у Свідвинському повіті Західнопоморського воєводства
 Щитники — осада в гміні Островіце Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки